Esta bela fajã pertence à freguesia de Santo Amaro, curato do Toledo, costa Norte da ilha de São Jorge, Concelho de Velas. Fica entre a fajã do Canto e a fajã de Vasco Martins.

Em tempos recuados esta fajã teve adegas onde era feito bom vinho.

Presentemente pertence a um só proprietário que a cultiva com esmero produzindo de tudo um pouco desde as hortaliças até às frutas.

Tem óptimos locais para pesca.

Ver também 
 Listas das fajãs da ilha de São Jorge
 Lista de Fajãs dos Açores

Vereda Vermelha